Codi ISO 3166-1 de l'Equador
 European Chess Union: federació europea de l'escac
 Electronic Control Unit: unitat de control electrònic
 ECU (Unitat Monetària) (European Currency Unit): nom anglès de la Unitat Monetària Europea, predecessor de l'euro 
 ECU: Festival europeu del film independent